Territoire du Nord-Ouest ou Territoires du Nord-Ouest peuvent désigner :

Territoire du Nord-Ouest 
 Territoire du Nord-Ouest, une ancienne région de l'Amérique du Nord britannique jusqu'en 1870, puis intégrée aux Territoires du Nord-Ouest canadiens nouvellement créés ;
 Territoire du Nord-Ouest, une région administrative à la naissance des États-Unis, formée par l'ordonnance du Nord-Ouest en 1787, dissoute en 1803 ;

Territoires du Nord-Ouest 
 Territoires du Nord-Ouest, territoire fédéral du Nord canadien, issus de la dissolution du Territoire du Nord-Ouest en 1870 ;
 Territoires du Nord-Ouest, une ancienne circonscription électorale fédérale canadienne créée en 1962, puis divisée en 1976 en Nunatsiaq (devenu Nunavut en 1996) et Western Arctic (devenu Territoires du Nord-Ouest en 2014) ;
 Territoires du Nord-Ouest, anciennement Western Arctic jusqu'en 2014, une circonscription électorale fédérale des Territoires du Nord-Ouest canadiens créée en 1976 sous le nom de Westen Arctic ;

Voir aussi